Der Badminton World Cup 1986 fand in Jakarta und Bandung statt. Die Gruppenphase wurde vom 4. bis zum 6. November im GOR Bandung ausgetragen. Das Finale fand anschließend vom 6. bis zum 9. November im Istora Senayan in Jakarta statt. Das Preisgeld betrug 118.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Endrundenergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
 
 
 
 http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19861030-1.2.46.1.3
 Gutsy Icuk subdues Frost in rubber
 Peluang Frost bukti handal

1986
World Cup 1986
World Cup 1986